Hutto ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Dewitt Hutto (1926–2020), US-amerikanischer Politiker
 David Hutto, US-amerikanischer Rapper (Boondox)
 J. B. Hutto (1926–1983), US-amerikanischer Blues-Gitarrist

Hutto bezeichnet außerdem:
 Hutto (Texas), eine Kleinstadt in den Vereinigten Staaten
 Hutto Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Hutto (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller